Маартен ван Россум (; ок. 1478 — ) — знаменитый голландский полководец, тактик, фельдмаршал.

Биография 

Родом из незнатной дворянской семьи из Залтбоммела провинции Гелдерланд Нидерландов.

В своей деятельности применял принципы кондотьеров, заключая договора о найме на военную службу и переходя из одного воюющего лагеря в другой.

Состоял на службе у Карла, герцога Гельдерна, дослужился у герцога до чина фельдмаршала. В ходе борьбы Карла с Габсбургами, который сначала финансово поддерживал восстание фрисландских крестьян, Маартен ван Россум командовал армией наёмников. 

Проявил себя опытным полководцем. Особо отличился во время Гельдернской войны герцога Карла против Карла V за герцогство Гельдерн.

Также известен участием в разграблении Гааги в 1528 году. После того, как войска герцогства Гельдерн потерпели поражение, оставил сюзерена, перешёл на сторону недавнего противника, и стал служить императору Священной Римской империи Карлу V, его бывшему врагу.

Весной 1555 года тяжело заболел, по некоторым данным, заразился во время пандемия чумы (Черной смерти) или тифа.

Умер в Антверпене 7 июня 1555 года, его тело было похоронено на родине, в г. Россум провинции Гелдерланд.

Является одним из героев нидерландского телевизионного сериала 1969 года «Флорис», в котором показан, как комендант заставы в замке Флориса. Главным злодеем, хитрым, умным и безжалостным.

Примечания

Ссылки 
 

Дворянство Нидерландов
Военачальники Нидерландов
Фельдмаршалы
Умершие от инфекционных заболеваний
Губернаторы Люксембурга